Eichstätt steht für:

 Eichstätt, Große Kreisstadt im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Eichstätt (Hohenthann), Ortsteil von Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Eichstätt (Pfeffenhausen), Ortsteil von Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Landkreis Eichstätt, Landkreis in Bayern
 Fürstentum Eichstätt, Mediatherrschaft im Königreich Bayern
 Konrad von Eichstätt (um 1275–1342), deutscher Arzt, Badehausbetreiber und Schriftsteller; siehe Regimen sanitatis#Überlieferungsgeschichte

Siehe auch:

 Eichstädt
 Eichstedt